Cryptomastix hendersoni är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1928.  Cryptomastix hendersoni ingår i släktet Cryptomastix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hendersoni